Lalala (Y2K & bbno$) - single van Y2K en bbno$
 LaLaLa - single van Black Coffee en Usher
 La La La - single van Naughty Boy en Sam Smith. 
 Lalala (Kabouter Plop) - single van Kabouter Plop